

Patronymes
 Samson Mauvoisin était archevêque de Reims de 1140 à 1161.
Robert de Mauvoisin était archevêque d'Aix-en-Provence de 1313 à 1318.

Maison Mauvoisin ou Maison de Mauvoisin

Toponymes 

Boissy-Mauvoisin est une commune française des Yvelines.
Fontenay-Mauvoisin est une commune française des Yvelines. 
Jouy-Mauvoisin est une commune française des Yvelines. 
 Le Mauvoisin, cours d'eau français dans le Cher.
Le lac de Mauvoisin est un lac artificiel dans le canton du Valais en Suisse.

Notes, sources et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme